Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014 – 66. sezon w historii MMŚ.
W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy królewskiej był Hiszpan Marc Márquez. Mistrzem Moto2 został także Hiszpan, Pol Espargaró, natomiast zwycięzcą kategorii Moto3 ich rodak Maverick Viñales. Espargaró i Viñales przeszli do wyższej klasy, odpowiednio do MotoGP i Moto2.

Mistrzem MotoGP został obrońca tytułu Marc Márquez, który wygrał w sezonie 13 wyścigów, w tym 10 pierwszych. Hiszpan sezon zakończył z 67 punktami przewagi nad drugim Valentino Rossim, który zaliczył 8 podiów w sezonie i wygrał 2 wyścigi (GP San Marino i GP Australii). Trzecie miejsce zajął partner Rossiego z teamu Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo, który sezon zakończył ze stratą 99 punktów do Márqueza. Lorenzo zwyciężył w wyścigach o Grand Prix Aragonii i Japonii oraz zaliczył passę 9 wyścigów z rzędu na podium.

W klasie Moto2 najlepszy okazał się Hiszpan Esteve Rabat, a w Moto3 mistrzem został brat Marca Márqueza Álex. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy mistrzami świata w jednym roku zostają bracia.

Medale oraz odznaczenia zostały przekazane zwycięzcom podczas FIM Gala Ceremony.

Kalendarz 
10 października 2013 FIM ogłosiło prowizoryczny kalendarz, który składał się z 19 wyścigów, kalendarz ten uaktualniono 13 grudnia 2013 i ponownie 24 lutego 2014, uwzględniając 18 wyścigów, a nie jak wcześniej podawano, 19. Początkowo organizatorzy chcieli włączyć do kalendarza 2 Grand Prix z Ameryki Południowej, kontynentu nieobecnego od 2004 roku, jednak z powodu niedotrzymania terminów odbędzie się tylko jedno z tych Grand Prix, a konkretnie to na torze Autódromo Termas de Río Hondo w Argentynie, wyścig w Brazylii na torze Autódromo Internacional Nelson Piquet odwołano, nie przedłużono także umowy z torem Laguna Seca.

Lokalizacja torów

Testy 
Źródła:

MotoGP 

W dniach 15-17 lipca na torze w Brnie odbyły się prywatne testy teamu Repsol Honda.

Moto2

Moto3

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

MotoGP

Lista Startowa 
Od 2014 teamy w MotoGP podzielono na 2 klasy; prototypy MSMA będą występować pod nazwą „Factory” (Honda, Yamaha), podczas gdy teamy CRT (Claiming Rule Team) będą od tej pory występować pod nazwą „Open”, motocykle z klasy „Open” będą zobowiązane używać elektroniki Magnetti Marelli zatwierdzonej przez organizatora zawodów, udogodnieniem ma być natomiast większy zbiornik paliwa (24 litry), dodatkowa mieszanka ogumienia Bridgestone (Extra-soft) i zwiększony limit silników do wykorzystania na cały sezon (12 jednostek napędowych). Zespoły z klasy „Factory” będą musiały zadowolić się 20 litrami paliwa, jednak pozostaną bez ograniczeń w kwestii oprogramowania, utrzymano też limity związane z rozwojem silników w ciągu sezonu oraz zmniejszono ich ilość (dostępne jedynie 5 na cały rok, czyli o jeden mniej niż w 2013).

W związku z przejściem Ducati do kategorii „Open” zgłaszano pewne wątpliwości dotyczące m.in. oprogramowania, jakie będą używali Włosi, głównym protestującym była Honda, uważając, że jest to zaprzeczeniem nowo powstałej kategorii, gdyż nie wprowadza ona wcześniej zapowiadanych oszczędności. W odpowiedzi na te zarzuty Carmelo Ezpeleta, prezes Dorny, zapowiedział utworzenie nowej, trzeciej już klasy, czyli „Factory 2”, zespoły, które miałyby do niej trafić będą początkowo funkcjonować na tej zasadzie, co motocykle „Open”, jednak w przypadku lepszych wyników (3x trzecie miejsce, 2x drugie miejsce lub raz wygra) zmniejszona zostanie objętość baku paliwa do 22,5 litra, uszczupli się także liczba silników (redukcja z 12 do 9). 18 marca 2014 zatwierdzono nowe przepisy, jednak zawierały one małe zmiany, tzn. teamy, które od trzech lat nie zwyciężyły w suchym wyścigu mogłyby przystąpić do rywalizacji, jako zespół „Factory” jednocześnie zachowując wszystkie przywileje klasy „Open” (więcej paliwa, dodatkowe opony, brak ograniczeń co do rozwoju silników, nieograniczona ilość testów), limit dotyczący osiągania dobrych wyników pozostał na tym samym poziomie (3x trzecie miejsce, 2x drugie miejsce lub raz wygra), w przypadku lepszych rezultatów niż podane zespół pozostaje z 22 litrami paliwa zamiast 24, natomiast w sytuacji zgromadzenia 3 zwycięstw traci się możliwość używania tylnej, miękkiej mieszanki dostępnej dla klasy „Open”. Jeśli na team zostaną nałożone te ograniczenia w 2014 to podtrzymane zostaną również w 2015.

Do zespołu IodaRacing Project miał dołączyć przed sezonem Brytyjczyk Leon Camier (nr.12). Pomimo że był na wstępnej liście startowej to nie wystartuje w klasie MotoGP, gdyż jego team z powodów finansowych zdecydował się na wystawienie jednego motocykla na którym pojedzie Danilo Petrucci.

Wyniki

Zwycięzcy

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

BMW M Award 
BMW M Award jest to nagroda dla zawodnika z największą ilością punktów w kwalifikacjach (punkty te są przyznawane w taki sam sposób jak w wyścigu).

Liderzy klasyfikacji generalnej

Moto2

Lista Startowa

Wyniki

Zwycięzcy

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Rookie of the Year 
Klasyfikacja zawodników debiutujących w klasie Moto2.

Liderzy klasyfikacji generalnej

Moto3

Lista Startowa

Wyniki

Zwycięzcy

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Rookie of the Year 
Klasyfikacja zawodników debiutujących w klasie Moto3.

Liderzy klasyfikacji generalnej

Informacje dodatkowe 
 W sezonie 2014 we wszystkich klasach było 981 wypadków (206 w MotoGP, 408 w Moto2 i 367 w Moto3). 335 z nich miało miejsce w wyścigu. Najczęściej wypadał z toru Brytyjczyk Sam Lowes z Moto2 (25 wywrotek). Drugie miejsce zajął Karel Hanika (24 upadki), a trzecie ex aequo Axel Pons i Niccolò Antonelli (22 wypadki). Pod względem wyścigów pierwsze miejsce zajął wyścig o GP San Marino (109 wypadków podczas weekendu wyścigowego), a drugie GP Japonii i Australii (po 71 upadków).
 Rekordy ustanowione podczas sezonu:
 Rekord prędkości: Andrea Iannone 349,6 km/h, GP Włoch
 Ilość zwycięstw w sezonie: Marc Márquez 13 zwycięstw
 Ilość kolejnych startów z pierwszego rzędu: Marc Márquez 24 pierwsze rzędy
 Najmłodszy zawodnik z pięcioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 90 dni
 Najmłodszy zawodnik z sześcioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 104 dni
 Najmłodszy zawodnik z siedmioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 118 dni
 Najmłodszy zawodnik z ośmioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 131 dni
 Najmłodszy zawodnik z dziewięcioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 146 dni
 Najmłodszy zawodnik z dziesięcioma zwycięstwami z rzędu w klasie MotoGP: Marc Márquez 21 lat 174 dni
 Ilość pole position w sezonie: Marc Márquez 13 pole position
 Najmłodszy zawodnik z dwoma mistrzostwami w klasie MotoGP z rzędu: Marc Márquez 21 lat 237 dni
 Ponadto Marc i Álex Márquez są pierwszymi braćmi, którzy sięgnęli po mistrzowski tytuł w tym samym sezonie.
 Najwięcej kilometrów podczas wyścigu przejechał Hiroshi Aoyama- 2108 km, biorąc pod uwagę wszystkie sesje treningowe to największy dystans pokonał Valentino Rossi- 7464 km.
 Najwyższe prędkości w sezonie:
 MotoGP: Andrea Iannone, GP Włoch, 349.6 km/h
 Moto2: Louis Rossi, GP Australii, 291.8 km/h
 Moto3: Juan Francisco Guevara, GP Australii, 252.8 km/h
 Podczas wszystkich wyścigów na trybunach zasiadło łącznie 2 473 624 widzów. Największą publiczność miały wyścigi w Brnie- 240 695 widzów, w Jerez- 229 416 i w Niemczech- 209 408. Najmniejszą popularnością cieszył się wyścig o GP Kataru- 17 890 kibiców.
 Ilość zawodników z danego państwa (łącznie z motocyklistami z dziką kartą i zastępcami):

Prawa telewizyjne

Gra MotoGP 14 

Gra komputerowa MotoGP 14 została wydana 20 czerwca 2014 w Europie i 4 listopada w Ameryce Północnej na Windows, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360 i PlayStation 4. W grze są wszystkie teamy, tory i wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali w sezonie 2014. Ma okładce znaleźli się Marc Márquez, Valentino Rossi i Andrea Dovizioso. Producentem gry jest Milestone. Według PEGI gra dozwolona jest od 3 lat.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP 

!